Le nom Canigou (en catalan : ) peut désigner :
 le massif du Canigou dans les Pyrénées-Orientales ;
 le pic du Canigou, sommet le plus élevé du massif du Canigou ;
 Canigó, poème catalan de Jacint Verdaguer inspiré par le Canigou (1886) ;
 Le Canigou, tableau cubiste de Juan Gris (1921) ;
 Canigou est une marque de nourriture pour chien ;
 Canigou (en anglais, «  »), nom donné à plusieurs chiens fictifs de la série  ;
 L'abbaye Saint-Martin du Canigou.